Rafik Hariri (1944-2005), de vermoorde Libanese ex-premier
Saad Hariri (1970), diens zoon, politicus
Franso Hariri (1937-2001), Iraaks-Koerdisch politicus
Fawzi Franso Hariri, diens zoon, politicus
Lijst Martelaar Rafik Hariri, Libanese politieke alliantie
Hariri-tribunaal (Libanontribunaal)